Werner Haas (motorcoureur) (1927-1956), Duits motorcoureur
 Werner Haas (pianist) (1931-1976), Duits klassiek pianist
 Werner Haas (balletdanser) (1936), Duits balletdanser, choreograaf, regisseur, ondernemer en politicus 
Zie ook
 Werner Haase (doorverwijspagina)